Пырву () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Пырву (в монашестве Иустин; 1919—2013) — священнослужитель Румынской православной церкви, архимандрит, настоятель монастыря Петру Водэ.
 Пырву, Йонел (род. 1970) — румынский футболист.